Viveiros ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Viveiros (* 1986), britisch-portugiesischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Eduardo Viveiros de Castro (* 1951), brasilianischer Anthropologe
 Emanuel Viveiros (* 1966), austro-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Layne Viveiros (* 1995),  austro-kanadischer Eishockeyspieler
 Nuno Viveiros (* 1983), portugiesischer Fußballspieler